Timo Saarikoski, finski hokejist, * 17. julij 1969, Kiukainen, Finska.

Saarikoski je vso kariero igral v finski ligi za klube Ässät Pori, Lukko Rauma, Jokerit Helsinki, Haukat-KJT in SaiPa Lappeenranta. Z Jokeritom, za katerega je igral večji del kariere, je osvojil tri naslove finskega državnega prvaka, v sezonah 1993/94, 1995/96 in 1996/97,

Za finsko reprezentanco je nastopil na Olimpijskih igrah 1992 in dveh svetovnih prvenstvih, kjer je bil dobitnik ene srebrne medalje. Leta 2006 je bil sprejet v Finski hokejski hram slavnih.

Pregled kariere

|-
| Ässät Pori
| Finska ml. liga
| 87/88
|
| 26
| 13
| 23
| 36
|
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 87/88
|
| 27
| 0
| 13
| 13
|
| 8
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 88/89
|
| 40
| 6
| 23
| 29
| -8
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska 2. liga
| 88/89
|
| 5
| 2
| 6
| 8
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno ml. prvenstvo A
| 89
|
| 7
| 2
| 6
| 8
|
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 89/90
|
| 42
| 14
| 20
| 34
| -17
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 90/91
|
| 44
| 8
| 21
| 29
| -7
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 91/92
|
| 43
| 16
| 25
| 41
| +18
| 14
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|-
| Finska
| Olimpijske igre
| 92
|
| 8
| 0
| 0
| 0
| -2
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 92
|
| 8
| 3
| 4
| 7
| +4
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Lukko Rauma
| Finska liga
| 92/93
|
| 48
| 7
| 24
| 31
| -7
| 16
|
| 3
| 0
| 1
| 1
| -3
| 2
|-
| Finska
| Svetovno prvenstvo A
| 93
|
| 6
| 0
| 1
| 1
| +1
| '''2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 93/94
|
| 47
| 18
| 19
| 37
| +4
| 19
|
| 12
| 4
| 5
| 9
| +3
| 6
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 94/95
|
| 47
| 12
| 18
| 30
| +15
| 26
|
| 8
| 2
| 2
| 4
| +1
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 94/95
|
| 4
| 0
| 0
| 0
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 95/96
|
| 29
| 5
| 7
| 12
| +10
| 14
|
| 11
| 2
| 5
| 7
| +2
| 10
|-
| Jokerit Helsinki
| Pokal federacij
| 95/96
|
| 3
| 0
| 0
| 0
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Haukat-KJT
| Finska 2. liga
| 95/96
|
| 1
| 1
| 1
| 2
| 0
| 0
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 96/97
|
| 6
| 3
| 1
| 4
| +7
| 0
|
| 2
| 0
| 0
| 0
| -3
| 0
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 96/97
|
| 50
| 14
| 36
| 50
| +25
| 49
|
| 9
| 2
| 2
| 4
| +5
| 4
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 97/98
|
| 5
| 0
| 1
| 1
|
| 2
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 97/98
|
| 23
| 3
| 7
| 10
| -6
| 12
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Evropska liga
| 98/99
|
| 5
| 0
| 3
| 3
| 0
| 4
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 98/99
|
| 20
| 3
| 6
| 9
| +3
| 14
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Ässät Pori
| Finska liga
| 98/99
|
| 32
| 8
| 11
| 19
| -8
| 16
|
|
|
|
|
|
|
|-
| SaiPa Lappeenranta
| Finska liga
| 99/00
|
| 49
| 16
| 30
| 46
| +4
| 40
|
|
|
|
|
|
|
|-
| Jokerit Helsinki
| Finska liga
| 00/01
|
| 50
| 9
| 9
| 18
| -3
| 30
|
|
|
|
|
|
|
|-
| bgcolor="#7FFF00" | Skupaj
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 675
| bgcolor="#7FFF00" | 163
| bgcolor="#7FFF00" | 315
| bgcolor="#7FFF00" | 478
| bgcolor="#7FFF00" | +33
| bgcolor="#7FFF00" | 302
| bgcolor="#7FFF00" |
| bgcolor="#7FFF00" | 47
| bgcolor="#7FFF00" | 10
| bgcolor="#7FFF00" | 15
| bgcolor="#7FFF00" | 25
| bgcolor="#7FFF00" | +3
| bgcolor="#7FFF00" | 26
|}

Viri
 

Živeči ljudje
Finski hokejski centralni napadalci
Olimpijski tekmovalci za Finsko
Hokejisti Zimskih olimpijskih iger 1992
Finski hokejski reprezentanti
Hokejisti Ässät Pori
Hokejisti Lukko Rauma
Hokejisti Jokerit Helsinki
Hokejisti Haukat-KJT
Hokejisti SaiPa Lappeenranta
Sprejeti v Finski hokejski hram slavnih